Цага́туй () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Цагатуйское».

Географическое положение 
Цагатуй расположен у подножия Малого Хамар-Дабана, в 12 км к северу от райцентра — села Петропавловка, на речке Цагатуй, левом притоке Джиды.

История 
С середины XVII века в местность, где ныне расположен Цагатуй, начали переселяться монгольские племена сартулов, табангутов, сонголов и др., ведших тогда кочевой образ жизни и в XIX веке начавших переходить к оседлости. В Цагатуе с давних времён живут представители шести бурятских родов: сартулы, атаганы, табангуты, сонголы, хурамша и арбатан. Последние два — представители предбайкальских племён эхиритов и булагатов, пришедших сюда позже со стороны низовьев Селенги.

Приказом по Забайкальскому казачьему войску № 248 от 22 марта 1916 года Верхне-Цагатуйское урочище Гэгэтуйской станицы было переименовано в Верхне-Селивановское в честь бывшего Войскового наказного атамана Забайкальского казачьего войска генерала от инфантерии Селиванова.

Современная история улуса началась с 1928 года, когда разрозненные крестьянские хозяйства были собраны в коммуны "ЦК комсомола", "Ударник" и "РККА", которые в 1934 году были преобразованы в колхоз имени Кирова. Председателем колхоза был избран Галсан Ванжилович Ванжилов. За успехи в труде и в снабжении фронта продовольствием в 1942 году цагатуйский колхоз был награждён переходящим Красным Знаменем Джидинского района. Осенью 1958 года колхоз имени Кирова и соседний "Улан-Ичётуй" объединились в хозяйство, которому дали имя первого бурятского учёного Доржи Банзарова. В 1991 году цагатуйцы решили создать самостоятельное хозяйство — колхоз "Цагатуй". Председателем выбрали Батомунко Цыреновича Балданова.

Население 

 Национальный состав
Население полностью бурятское.

Инфраструктура 

В улусе насчитывается 206 дворов. Имеется сельская администрация, почта, два магазина, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, средняя школа детско-юношеская спортивная школа, детский сад «Ургы». Методом народной стройки возведён сельский стадион.

Экономика 
Большая часть жителей занята в сельском хозяйстве. В окрестностях улуса есть несколько фермерских точек.

Достопримечательности 

 Баян Баабай — священная гора
 Алтан Туяа — фольклорный ансамбль
 Краеведческий музей в школе

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

 Могильник I (X—XV вв. н. э.).	В 11 км к северо-северо-западу от с. Цагатуй, в 10-40 м к востоку от просёлочной дороги, ведущей к крестьянскому хозяйству, в 500-800 м от него, восточнее речки Зун-Гол.
 Могильник II (X—XV вв. н. э.).	В 800 м южнее могильника I, восточнее просёлочной дороги.
 Могильник III (X—XV вв. н. э.).	На 1,2 км южнее могильника II, в 8.5 км северо-северо-западнее с. Цагатуй.
 Могильник IV (X—XV вв. н. э.). 	В 4 км южнее по просёлочной дороге от могильника III, в 4,5 км к северо-северо-западу от с. Цагатуй, в 5 м западнее дороги, в 1,2 км южнее отворота на крестьянское хозяйство Дымчикова.
 Херексур. (II—I тыс. до н. э.).	В 300 м на юго-восток от могильника IV, в 4,2 км северо-западнее с. Цагатуй, в 25-30 м к востоку от просёлочной дороги.
 Могильник Обинэ-Добо (II—I тыс. до н. э. — X—XV вв. н. э.).	На левом берегу реки Цагатуй, в 3-3,5 км к северо-западу от с. Цагатуй в местности Обинэ-Добо, к северо-востоку от бывшего пионерского лагеря по обе стороны дороги.
 Могильник V (II—I тыс. до н. э. — X—XV вв. н. э.).	В 1,7 км севернее с. Цагатуй , к востоку от дороги на вершине холма и его восточном склоне.
 Херексур Байца. (II—I тыс. до н. э.).	На правом берегу реки Цагатуй в местности Байца напротив могильника IV в небольшом распадке на южном склоне холма в 300 м западнее просёлочной дороги.

Документы о принятии памятников на государственную охрану 

 № 624 — Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г.

 № 379 — Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

 № 134 — Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.83 г.

 № 242 — Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.96 г.

 № 337 — Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.09.01г.

Известные люди 

 Сосоров Нимбу Сосорович — гэбши-лама Сартул-Гэгэтуйского дацана, целитель (тибетская медицина).

Примечания

Литература 
 Хамаганова Д., Жигжитов Б., Зарубин А. Путь Нимбу-ламы. — Улан-Удэ: Agaar Media, 2012

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»
 Марат Зарипов. Книга о джидинском ламе представит Россию на крупнейшей международной выставке в Германии // Dzhida.com, 15 октября 2012
 Дора Хамаганова. Белая душа Цагатуя // Бурятия, 7 мая 2011

См. также 
 
 Фотографии Цагатуя на портале Dzhida.com

Населённые пункты Джидинского района